RSM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za San Marino.
 Remote switching module
 Rod soških mejašev Nova Gorica

Glej tudi 

Kratice